U 119 bezeichnet:
 SM U 119, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 119 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg 

Abkürzung